

Patronyme 

 Alexandra Waterbury, danseuse de ballet américaine et mannequin.
 Laura Waterbury (1947-2013), actrice américaine.

Toponyme 

 Waterbury, ville américaine de l'État du Connecticut.
 Waterbury Airport, aéroport situé près de Plymouth (Connecticut).
 Waterbury, ville américaine de l'État du Vermont.
 Waterbury Lake, lac canadien du nord de la province de Saskatchewan.